Heinrich Heckenberg ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Heckenberg (Eisenfaktor), (vor 1640–1670), Fürstlich Braunschweig-Lüneburgischer Eisenfaktor in Osterode
 Heinrich Andreas Heckenberg (vor 1693–nach 1707), Pastor an St. Aegidien in Osterode